Idegen: A Végső Vesztes: a Halál (lett. "Alien: Destino") è un romanzo fantascientifico del 2002 scritto da Torkos Attila e pubblicato dalla Szukits Books.

Il romanzo ungherese funge da sequel alternativo del film Aliens - Scontro finale e segue le avventure di Ripley ed Hicks dopo aver fatto ritorno dall'LV-426.

Trama
Ripley e Hicks, tornati dalla missione sul pianeta LV-426, decidono una volta per tutte di spazzare via dalla faccia dell'universo gli Xenomorfi.

Voci correlate
 Libri di Alien

Romanzi di Alien